L'édition 2022 du tournoi de tennis de Saint-Malo se déroule du 2 au 8 mai sur terre battue en extérieur. Elle est rattachée à la catégorie WTA 125.

Beatriz Haddad Maia remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Anna Blinkova, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Eri Hozumi et Makoto Ninomiya.

Faits marquants

Forfaits 
  Anna Bondár, remplacée par  Tamara Korpatsch
  Lucia Bronzetti, remplacée par  Océane Dodin
  Caroline Garcia, remplacée par  Mai Hontama
  Varvara Gracheva, remplacée par  Fiona Ferro
  Kaja Juvan, remplacée par  Heather Watson
  Kaia Kanepi, remplacée par  Rebecca Marino
  Marta Kostyuk, remplacée par  Kamilla Rakhimova
  Greet Minnen, remplacée par  Maddison Inglis
  Alison Van Uytvanck, remplacée par  Bernarda Pera
  Zheng Qinwen, remplacée par  Diane Parry

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
En simple, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en battant en finale la Russe Anna Blinkova.

En double, la paire japonaise Eri Hozumi / Makoto Ninomiya remporte le titre.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Malo
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes

Navigation 

WTA 2022
Saint-Malo
Tennis en France en 2022
Sport en France en mai 2022